Göteborgs-Tidningen, jornal sueco
 Grand Tour, viagem educacional e recreativa realizada através Europa
 Grand tourer ou "Gran Turismo", automóvel desportivo mas sem fazer demasiadas concessões em termos de conforto
 Puma GT modelo de automóvel da marca Puma 
 GT Malzoni modelo de automóvel da marca Puma 
 Guatemala (código ISO 3166-1)
 Gauteng (código ISO 3166-2:ZA), província da África do Sul
 GT (em inglês: gross tonnage) - Arqueação bruta (ou AB), valor adimensional relacionado com o volume interno total de um navio
 Bicicleta GT, marca de Bicicletas e quadros
 Dragon Ball GT, anime da franquia Dragon Ball

Ver também

Desambiguações de siglas